Aarle (Best) een buurtschap in de Nederlandse gemeente Best
Heerlijkheid Aarle een vroegere heerlijkheid en kern in de Nederlandse gemeente Laarbeek en deel van Aarle-Rixtel
Aarle (Poppel), een woonkern van Poppel in België